Yellowstone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Yellowstone Township (North Dakota)
 Yellowstone Township (Oklahoma)